Антонен Гигонна́ (; ) — французский биатлонист, двухкратный чемпион мира в эстафетах, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в масс-старте. Выступает за клуб «Виллар — Боэж».

Карьера 

На международных соревнованиях впервые выступил в 2011 году на чемпионате мира среди юниоров в шведском Турсбю, где в индивидуальной гонке занял 39-е место, в спринте — 18-е, в гонке преследования — 12-е, а в эстафете вместе с Флораном Клодом и Симоном Детьё завоевал серебро.

На Кубке IBU дебютировал в сезоне 2010/2011 на заключительном этапе во французском Анси. В индивидуальной гонке Гигонна финишировал 51-м, в спринте — 43-м, в преследовании — 42-м.

После успешно проведённого Чемпионата Европы 2015 (бронза в спринте) Антонен дебютировал в Кубке мира на этапе в чешском Нове-Место. Уже во второй гонке Гигонна сумел набрать первые кубковые очки, став 25-м в гонке преследования.

Сезон 2015/2016 провёл с переменным успехом, то находясь в составе основной команды на Кубке мира (лучший результат — 31-е место в гонке преследования на этапе в Рупольдинге), то на Кубке IBU, где выиграл свою первую личную гонку — спринт на этапе в итальянском Валь-Мартелло.

Сезон 2016/2017 провёл на Кубке IBU, по итогам которого занял 3-е место. На Кубке мира пробежал только две гонки (лучший результат — 32-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе).

Сезон 2017/2018 начал на Кубке IBU. После двух побед на втором этапе в швейцарском Ленцерхайде был вызван в основную сборную. В своей первой гонке после возвращения на Кубок мира на этапе во французском Анси стал 3-им в спринте. Для Антонена это был первый подиум в личной гонке. На этапе в Рупольдинге вновь поднялся на подиум, финишировав 3-им в масс-старте. После Олимпийских игр 2018 года спортсмен завоёвывает первую в своей карьере золотую медаль: вместе с Шевалье-Буше в одиночной смешанной эстафете.

В своей первой спринтерской гонке на Кубке мира 2018/19 на этапе в словенской Поклюке стал 2-м. Это третий подиум на этапах Кубка мира в карьере французского биатлониста. В этом же сезоне он финиширует с 3-м результатом в спринте и становится 2-м в гонке преследования.

В сезоне 2020/2021 Гигонна выигрывает вторую золотую медаль — в этот раз уже в составе этафеты. На Чемпионате мира 2021 года в Поклюке вместе с Жулией Симон он выигрывает золотую медаль в одиночной смешанной эстафете. Для него эта медаль становится третьей золотой и первой золотой на чемпионатах мира.

Позиция в Кубке мира 
 2014/2015 — 62-е место (49 очков)
 2015/2016 — 89-е место (10 очков)
 2016/2017 — 86-е место (12 очков)
 2017/2018 — 20-е место (379 очков)
 2018/2019 — 11-е место (686 очков)
 2019/2020 — 27-е место (254 очка)
 2020/2021 — 20-е место (473 очка)

Юниорские достижения

Участие в чемпионатах Европы

Участие на Олимпийских играх

Участие на Чемпионатах мира

Примечания 

Биатлонисты Франции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону